Campohermoso puede hacer referencia a:
Campohermoso (Almería), localidad del municipio de Níjar, provincia de Almería, España;
Campohermoso (León), localidad del municipio de La Vecilla, provincia de León, España;
Campohermoso (Boyacá), municipio de la provincia de Lengupá, departamento de Boyacá, Colombia.